Игналина́ () — город в Утенском уезде Литвы, административный центр Игналинского района. Имеет статус курортной территории.

Через город проходит Петербурго-Варшавская железная дорога, в городе есть центр зимних видов спорта в Литве.

Закрытая в 2009 году Игналинская атомная электростанция находится не в Игналине, а в 10 км от Висагинаса, на берегу озера Друкшяй — до Игналины отсюда примерно 35 км.

В районе более 200 озёр, которые очаровывают не только приезжих, но и местных.

В 1989 году в городе жило 6 872 жителя, в 2020 году — 4 836 жителя.

В сентябре 2018 года Игналина стал первым литовским городом, реновировавшим все многоквартирные типовые дома советской эпохи.

Название будущего города — в польском языке Ignalino (Игналино), а в литовском языке Ignalina — появилось в тридцатые годы 19 века, когда местный помещик Игнаций Каменский своим именем назвал небольшой фольварк на берегу озера Гавис (Gavys). В местном литовском наречии имя Игнаций произносилось Ignalis (Игналис). По другой версии название города образовано от финского форманта -linna «замок, укрепление», распространенного в Прибалтике и Финляндии (Вастселинна, Хаменлинна, Савонлинна и др.), в сочетании с корневой частью патронимического происхождения.

В Литве всего же было около 10 фольварков с таким названием, тоже названных по имени местных помещиков — в 18-19 веках среди помещиков в Литве было модно называть фольварки своим именем.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Бубнис, Арунас (род. 1961) — литовский историк и архивист.
 Диана Расимовичюте (р.1984) — литовская биатлонистка, двукратная серебряная призёрка чемпионата Европы 2010 года

Города-побратимы 
  Дания: Хелле
  Германия: Бюрен
  Латвия: Даугавпилс
  Норвегия: Конгсвингер
  Норвегия: Норд Одаль
  Польша: Сероцк
  Чехия: Прахатице

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Литвы
Курортные территории Литвы
Населённые пункты Игналинского района
Игналина